Tazem pode-se referir a:
 Padrela e Tazem - freguesia do concelho de Valpaços;
 Vila Nova de Tazem - freguesia do concelho de Gouveia.

Desambiguação